De European Darts Open 2019 was de eerste van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2019. Het toernooi werd gehouden van 23 tot en met 25 maart in Leverkusen, Duitsland.

Michael van Gerwen wist het toernooi te winnen door in de finale Rob Cross te verslaan met 8-6.
Van Gerwen gooide zijn tweede negendarter op de European Tour. Hij deed dat in zijn partij tegen Mensur Suljović.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £140,000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 12 februari 2019. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van zes kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 22 februari, zes naar de European Qualifier van 22 februari voor Tourkaart Houders, twee naar de West/South European Qualifier van 21 maart (2019-1 PDCR), vier naar de Host Nation Qualifier van 21 maart, één naar de winnaar van de Nordic & Baltic Qualifier van 5 oktober 2018 (2019-1) en een van de East European Qualifier van 19 januari (2019-1).
In plaats van tot nu toe 8 West/South European Qualifiers worden er dit jaar zes European Qualifiers en 2 West/South European Qualifiers uitgenodigd voor de 13 European Tour Events. De laatste twee zijn "Associate Members", spelers zonder Tourkaart. Zij speelden eveneens een kwalificatie daags voor het toernooi.

Max Hopp (11) ontbrak, waardoor Jermaine Wattimena een plaatsje opschoof.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2019
PDC Pro Tour
Sport in Leverkusen
Sportevenement in Noordrijn-Westfalen